Moyamba ist der Name für
  Moyamba, Stadt, Hauptort und Verwaltungssitz des Distrikts Moyamba in Sierra Leone
 Moyamba (Ribbi Chiefdom), ein Dorf im Moyamba-Distrikt
 Upper Moyamba, ein Dorf im Moyamba-Distrikt
 Lower Moyamba, ein Dorf im Moyamba-Distrikt
 Moyamba Junction, ein Dorf im Moyamba-Distrikt
 Moyamba Morlai, ein Dorf im Tonkolili-Distrikt
 Moyamba (Kenema), ein Dorf im Kenema-Distrikt
 Moyamba Hill, ein Berg im Moyamba-Distrikt